AZM – vecchio codice valutario ISO 4217 del Manat azero (ora AZN), valuta dell'Azerbaigian
 Famiglia al-Azm